El término Lou puede designar a:

 Ley Orgánica de Universidades (España, LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
 Lou (cantante).
 Lou! una serie de historietas creadas por el dibujante francés Julien Neel, y la serie animada basada en dichas historietas.
 Lou, corto de animación nominado al Óscar.